Tati, gruppo etnico originario del Caucaso
 Tati, città dell'India
 Jacques Tati, regista francese
 14621 Tati, asteroide della fascia principale
 Tati Casoni, cantante italiana
 Toto e i Tati, gruppo musicale
TATI, marchio di proprietà della Foppa Pedretti
Tati, album di Enrico Rava
Tati – singolo di 6ix9ine, pubblicato nel 2018

Film
Tati – film del 1973 diretto da Bruno Barreto
Tati – cortometraggio del 2013 diretto da Maria del Mar